Winkelmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Winkelmüller (* 1937), deutsche Ärztin, Psychotherapeutin und Autorin
 Friedrich Winkelmüller (1898–1979), österreichischer Schriftsteller

 Wolfhard Winkelmüller (* 1938), deutscher Neurochirurg und Lehrbeauftragter sowie Sachbuchautor